Аккелпур — топоним.

 Аккелпур — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Аккелпур — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Джайпурхат.